Милиес може да се отнася за:

 Милиес (на гръцки Μηλιές), село в дем Южен Пелион, Гърция;
 Милиес (на гръцки Μηλιές), село в дем Бешичко езеро, Гърция.